Кара Мэри Лоусон (; родилась 14 февраля 1981 года в Алегзандрии, штат Виргиния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2003 года в первом раунде под общим пятым номером командой «Детройт Шок». Играла на позиции разыгрывающего защитника.

Ранние годы 
Кара родилась 14 февраля 1981 года в городе Алегзандрия (штат Виргиния) в семье Уильямса и Кэтлин Лоусон, у неё есть две сестры, Сьюзан и Мэри Кэтрин, а училась она немного западнее, в городке Спрингфилд, в Западной средней школе, в которой выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте USA Women's National Team
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com

Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты США
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Вашингтон Мистикс»
Выпускники Школы друзей Сидвелла